Ruprecht van Palts-Simmern (1420-1478), prins-bisschop van Straatsburg
 Ruprecht van Palts-Simmern (1461-1507), prins-bisschop van Regensburg